Пáтрик Хе́рсли (23 июня 1986, Мальмё) — шведский хоккеист, защитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру Херсли начал в юниорской лиге Швеции в клубе «Мальме», затем играл за молодежную команду, с которой завоевал серебряные медали первенства страны в 2004 году. Дебютировал в SHL в сезоне 2004/05.

В 2005 году был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ под общим 139 номером. С 2007 по 2009 год играл в Северной Америке.

В сезоне 2009/10 Патрик вернулся в Швецию, где выступал за «Мальме», «МОДО», «Сундсвалль» и «Лександ». За время игры на родине, Херсли трижды становился лучшим снайпером в своем амплуа в разных шведских лигах, в 2014 году был признан защитником года в SHL.

Сезон 2014/15 перешел в «Сибирь», участвовал в Матче Звезд КХЛ, в плей-офф стал лучшим снайпером и бомбардиром среди защитников Лиги. Следующий сезон провел в «Локомотиве».

По ходу сезона 2016/17 присоединился к СКА. 8 апреля в рамках первого матча финала Кубка Гагарина против «Металлурга» своим броском разорвал сетку ворот, забросив победную шайбу. Всего по ходу сезона 2016/17 Херсли набрал 13 очков (4+9) в 23 играх, а затем добавил 18 баллов (6+12) в 16 играх Кубка Гагарина, при этом добившись показателя полезности +13 (второе место среди всех хоккеистов плей-офф). Он стал вторым в списке защитников-бомбардиров и третьим защитником-снайпером. По итогам сезона Херсли подписал новый однолетний контракт с «СКА».

Сезон 2017/18 Херсли также провел сверхрезультативно, набрав 40 очков (15+25) в 56 играх и завоевав в составе «СКА» бронзовые медали чемпионата страны и Кубок Континента. В своем амплуа Херсли стал лучшим снайпером КХЛ и занял второе место в списке бомбардиров. По итогам сезона контракт с ним был продлен на один год.

Всего за время игры в «СКА», провел 143 матча, набрал 107 результативных баллов (39+68), став самым результативным защитником «СКА» и одним из самых результативных защитников Лиги. Одно время числился лучшим снайпером команды, забив больше, чем все нападающие «СКА». Не раз признавался лучшим игроком КХЛ за неделю, месяц или за определенную стадию Чемпионата.

Дважды попадал на Матчи всех звезд КХЛ в 2017-м и 2018-м годах.

Однако по причине травм провел всего 36 матчей в сезоне. По итогам сезона 2018/19 покинул СКА.

19 июня 2019 года перешел в московский «Спартак», контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. Херсли в сезоне 2019/20 принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) балла при показателе полезности «+2», в шести встречах Кубка Гагарина защитник забил три гола и отметился результативной передачей. 30 апреля 2020 года в связи с истечением срока действия контракта покинул «Спартак».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»